3-й сме́шанный авиацио́нный ко́рпус (3-й сак) — соединение Военно-Воздушных сил (ВВС) Вооруженных Сил РККА, принимавшее участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Наименования корпуса 
 3-й смешанный авиационный корпус
 1-й гвардейский смешанный авиационный корпус
 1-й гвардейский смешанный Владимир-Волынский авиационный корпус
 2-й гвардейский Владимир-Волынский штурмовой авиационный корпус
 2-й гвардейский Владимир-Волынский Краснознаменный штурмовой авиационный корпус

Создание корпуса 
Корпус начал формирование 10 ноября 1942 года и полностью завершил его 16 декабря 1942 года на основании Приказа НКО СССР

Преобразование корпуса 
3-й смешанный авиационный корпус 24 августа 1943 года преобразован в 1-й гвардейский смешанный авиационный корпус

В действующей армии 
В составе действующей армии:
 с 16 декабря 1942 года по 24 августа 1943 года, всего 252 дня.

В составе объединений

Соединения, части и отдельные подразделения корпуса 
 202-я бомбардировочная авиационная дивизия (до 25 марта 1943 года)
 36-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк
 39-й бомбардировочный авиационный полк
 514-й бомбардировочный авиационный полк (присвоено гвардейское звание - 36-й гв. бап)
 797-й бомбардировочный авиационный полк
 290-я штурмовая авиационная дивизия (6-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия)
 299-й штурмовой авиационный полк (108-й гвардейский штурмовой авиационный полк)
 625-й штурмовой авиационный полк (109-й гвардейский штурмовой авиационный полк)
 775-й штурмовой авиационный полк (110-й гвардейский штурмовой авиационный полк)
 207-я истребительная авиационная дивизия (11-я гвардейская истребительная авиационная дивизия)
 5-й гвардейский истребительный авиационный полк
 814-й истребительный авиационный полк (106-й гвардейский истребительный авиационный полк)
 867-й истребительный авиационный полк (107-й гвардейский истребительный авиационный полк)
 161-й истребительный авиационный полк (с 9 августа по 11 ноября 1943 г.)
 404-я отдельная авиационная эскадрилья связи
 186-я гвардейская отдельная рота связи
 32-й отдельный взвод аэрофотослужбы
 88-й отдельный взвод земного обеспечения самолётовождения
 1804-я военно-почтовая станция

Командир корпуса 
 Генерал-майор авиации Аладинский Владимир Иванович, период нахождения в должности: с 10 октября 1942 года по 24 августа 1943 года

Начальник штаба корпуса 
 полковник Назаров Михаил Максимович

Участие в операциях и битвах 

 Сталинградская битва с 16 декабря 1942 года по 2 февраля 1943 года.
 Среднедонская операция с 16 декабря 1942 года по 30 декабря 1942 года.
 Ворошиловградская операция «Скачок» с 29 января 1943 года по 18 февраля 1943 года.
 Воздушная операция 6 мая 1943 года
 Изюм-Барвенковская операция с 17 июля 1943 года по 27 июля 1943 года.
 Белгородско-Харьковская операция «Румянцев» с 3 августа 1943 года по 23 августа 1943 года.
 Донбасская операция с 13 августа 1943 года по 24 августа 1943 года.

Гвардейские части 
 3-й смешанный авиационный корпус за образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм переименован в 1-й гвардейский смешанный авиационный корпус
 207-я истребительная авиационная дивизия за образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм переименована в 11-ю гвардейскую истребительную авиационную дивизию
 290-я штурмовая авиационная дивизия за образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм переименована в 6-ю гвардейскую штурмовую авиационную дивизию
 299-й штурмовой авиационный полк переименован в 108-й гвардейский штурмовой авиационный полк
 625-й штурмовой авиационный полк переименован в 109-й гвардейский штурмовой авиационный полк
 775-й штурмовой авиационный полк переименован в 110-й гвардейский штурмовой авиационный полк
 814-й истребительный авиационный полк переименован в 106-й гвардейский истребительный авиационный полк
 867-й истребительный авиационный полк переименован в 107-й гвардейский истребительный авиационный полк
 404-я отдельная авиационная эскадрилья связи переименована во 2-ю гвардейскую отдельную авиационную эскадрилью связи

Почётные наименования 
 202-й бомбардировочной авиационной дивизии присвоено имя «Верховного Совета Татарской АССР»
 202-й бомбардировочной авиационной дивизии имени Верховного Совета Татарской АССР присвоено почётное наименование «Средне-Донская»

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Советская авиация в Отечественной войне
 Герои Второй Мировой 
 Боевой состав ВВС
 The Luftwaffe, 1933- 45 
 Авиаторы Второй мировой войны 
 «Освобождение городов: Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941—1945» / М. Л. Дударенко, Ю. Г. Перечнев, В. Т. Елисеев и др. — М.: Воениздат, 1985. — 598 с. Электронная версия 

Смешанные авиационные корпуса СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования — участники Сталинградской битвы
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1943 году